Алмалык () — село в Кельбаджарском районе Азербайджана.

География 
Расположено у подножия горы Лачин, на правом берегу реки Тутгун, в 33 км к востоку от административного центра района города Кельбаджар, напротив села Гушювасы.

Этимология названия 
С азербайджанского языка название переводится как «местность где много яблонь, яблоневых садов». Идентичные топонимы фиксируются в Узбекистане, Дагестане, а также в Казахстане и Башкортостане.

История 

8 августа 1930 года был образован Кельбаджарский район Азербайджанской ССР. В 1970-х годах Алмалык являлся центром Алмалыкского сельсовета данного района.

В результате Карабахской войны в апреле 1993 года село Алмалык перешло под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и согласно её административно-территориальному делению именовалось Авсатаг (Авсатах, ) и входило в состав Шаумяновского района НКР. 

25 ноября 2020 года на основании трёхстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией от 10 ноября 2020 года Кельбаджарский район возвращён под контроль Азербайджана.

Население 

По данным на 1976 год в селе проживало 284 человек. Основными занятиями жителей являлись табаководство и животноводство. Имелись школа-восьмилетка и интернат, библиотека, медпункт. До апреля 1993 года численность населения составляла 410 человек.

Ссылки 
 Almaliq, Azerbaijan

Примечания